The Silver Horde (1920), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
The Silver Horde (1930), een Amerikaanse film onder regie van George Archainbaud